Front kan syfta på:

 Frons (gen. sg. frontis, f.) – latin för "panna". Ordets innebörd är mer eller mindre oklar. De flesta ordböcker översätter ordet till "panna", medan mindre antingen till "huvud" eller "hjärna".
 Front, Italien – ort och kommun i Piemonte, Italien.
 Front (designbyrå) – svensk designbyrå.
 Front (nattklubb) – känd före detta nattklubb i Hamburg.
 Front (Röda armén) – Röda arméns motsvarighet till en armégrupp.
 Frontlinje – en geografisk linje där fientliga styrkor möts.
 Väderfront – en gränszon som skiljer två luftmassor med olika densitet.